John Overall est un nom pouvant désigner:

 (1559-1619), évêque anglican anglais
 (1913-2001), architecte et vétéran australien

Voir aussi

Overall, John